Ехидо Санта Тереса има више значења:

 Ехидо Санта Тереса, Ел Таблон (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо Санта Тереса (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику